Dudli ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Dudli (1930–2004), Schweizer Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Joris Dudli (* 1957), Schweizer Jazz-Schlagzeuger